Plein in Moskou, met het ernaar genoemde metrostation Plosjtsjad Revoljoetsi
 Dam (Amsterdam), 1795-1811
 Revolutieplein (Teheran) (Haft-e-Tirplein)